Ernest Świeżawski (1843-1919) – polski historyk mediewista
 Leon Świeżawski (1870-1936) – polski lekarz, działacz społeczny i literat
 Ludwik Świeżawski (1906-1991) – polski pisarz
 Stanisław Świeżawski (1895-1974) – polski prawnik i polityk
 Stefan Swieżawski (1907-2004) – polski historyk filozofii